Prestige může být:

 Prestige (obuv) – tradiční a kultovní značka československé a české obuvi (prestižky)
 Dokonalý trik – originální (anglický) název filmu Dokonalý trik (The Prestige)
 Prestige Records – americké hudební vydavatelství
 tanker Prestige – tanker potopený v roce 2002
 USS Prestige (AMc-97) – americká loď
 USS Prestige (MSO-465) – americká loď
 Prestige – pirátský clan (nabízení cracknutých her a softwaru)